Asahan kan syfta på:
 Asahan (flod), flod i Indonesien
 Kabupaten Asahan, distrikt i Indonesien